Химьяритский язык — один из древних языков населения Южной Аравии (современный Йемен), просуществовавший до X в. н. э. Классифицируется как южносемитский язык. На химьяритском языке говорили в Химьяритском и Сабейском царствах, при этом он заметно отличался от сабейского языка.

Примечания

Литература 
 Белова А. Г. Химьяритский язык: Ареальные исследования к истории арабского языка. Отв. ред. Г. Ш. Шарбатов. М: Восточная литература РАН, 1996.- 190 с.

См. также 
 Химьяриты
 Химьяр

Семитские языки
Домусульманская Аравия
Древние языки Ближнего Востока
Химьяр